William Montagu ou William (de) Montacute peut se référer à :
 William Montagu (v. 1285-1319),  Montagu, militaire et courtisan anglais ;
 William Montagu (1301-1344),  comte de Salisbury, militaire et important baron anglais ;
 William Montagu (1328-1397),  de Salisbury, militaire et important baron anglais ;
 William Montagu (1618/9-1706), juge et homme politique anglais ;
 William Montagu (1700-1739),  duc de Manchester ;
 William Montagu (1720?-1757), officier naval britannique ;
 William Montagu (1771-1843),  de Manchester, gouverneur de la Jamaïque ;
 William Montagu (1823-1890),  de Manchester, pair britannique ;
 William Montagu (1877-1947),  de Manchester, homme politique libéral britannique.

Voir aussi 
 William Montagu-Douglas-Scott (1831-1914),  duc de Buccleuch et  duc de Queensberry, parlementaire et aristocrate écossais.